Марк Порцій Катон Старший або Цензор (234, Тускулум — 149 до н. е., Рим) — римський письменник, основоположник римської літературної прози і державний діяч.
 Марк Порцій Катон Молодший або Утічний (95 — 46 до н. е., Утіка) — римський політичний діяч. Правнук К. Старшого.
 Марк Порцій Катон (консул 118 року до н. е.)
 Марк Порцій Катон (консул 36 року)
 Марк Порцій Катон (легат)
 Марк Порцій Катон Ліцініан — визначний правник часів Римської республіки.
 Марк Порцій Катон Салоніан Молодший — політичний діяч Римської республіки.